Ženská dvouhra J&T Banka Prague Open 2019 probíhala na přelomu dubna a května 2019. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček, z nichž se sedm probojovalo z kvalifikace. Obhájkyní titulu byla světová dvojka Petra Kvitová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 21letá švýcarská kvalifikantka Jil Teichmannová, jež ve finále zdolala o rok starší Češku startující na divokou kartu Karolínu Muchovou po třísetovém průběhu 7–6, 3–6 a 6–4. Na okruhu WTA Tour si 146. hráčka žebříčku připsala premiérové turnajové vítězství, když jejím předchozím maximem na událostech WTA bylo druhé kolo. Také Muchová odehrála poprvé v kariéře semifinále a finále, jimiž vylepšila čtvrtfinálovou účast na Qatar Total Open 2019. Bodový zisk posunul obě finalistky premiérově do elitní stovky žebříčku WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Prague Open
Tenis v Česku v roce 2019
WTA Tour 2019